Questa pagina riporta, in ordine alfabetico, la lista dei paesi presenti nell'Oblast' di Volinia, Ucraina.

Paesi dell'oblast di Volinia 

 Paesi